Ivanhoé (ou Ivanhoe en anglais) est un nom d'origine anglaise qui peut désigner :

Titres d'œuvres en français 
Ivanhoé, roman de Walter Scott (1820) qui a inspiré de nombreuses œuvres :
 Ivanhoé, un opéra français de Gioachino Rossini (1826) ;
Ivanhoé sur un poème de V. Roussy de Camille Saint-Saëns (1864)
 Ivanhoé un film de Herbert Brenon (1913) ;
 Ivanhoé, un film de Richard Thorpe avec Robert Taylor et Elizabeth Taylor (1952) ;
 Ivanhoé, une série télévisée avec Roger Moore (1958-1959) ;
 Ivanhoé, une série télévisée avec Eric Flynn (1970) ;
 Le Retour d'Ivanhoé, un film avec Mark Damon (1972) ;
 Ivanhoe, un téléfilm avec James Mason, Sam Neill et John Rhys-Davies (1982) ;
 Ivanhoe chevalier du roi, série d'animation franco-canadienne en 52 épisodes.
 Le Destin d'Ivanhoé, un roman de Pierre Efratas (2003).
 Ivanhoé, un périodique.

Toponymes

Ivanhoe, quartier de Melbourne dans le Victoria
 Ivanhoe, village en Nouvelle-Galles du Sud
 Ivanhoe, dans le Queensland
 Ivanhoe, dans le Kimberley

Ivanhoe, une ville du Minnesota
 Ivanhoe, une census-designated place située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie.
 , une communauté du comté de Fannin, au Texas.
 Ivanhoe, une ville du comté de Tyler, au Texas.